Pskowskoje () ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Pskowskoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk) im Rajon Krasnosnamensk (Petzingken, 1938–1946 Hainort, Kreis Pillkallen (Schloßberg)/Ostpreußen)
 Pskowskoje (Kaliningrad, Osjorsk, Bagrationowo) im Rajon Osjorsk (Pogrimmen, 1938–1946 Grimmen, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Pskowskoje (Kaliningrad, Osjorsk, Gawrilowo) im Rajon Osjorsk (Friedrichsberg, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)